

Informatica 
Shake  – software di post-produzione prodotto dalla Apple
ShakePhone  – software che permette di avere lo shake control negli smartphone con Symbian OS

Musica 
 Shake  – chitarrista giapponese
 Shake  – singolo di Sam Cooke del 1965
 Shake  –  album di Sam Cooke del 1965
 Shake – brano musicale di Antonello Venditti dell'album Goodbye Novecento del 1999
Shake – album di Zucchero Fornaciari del 2001
Shake  – brano musicale di Zucchero incluso nell'omonimo album.
 Shake  – singolo di EliZe del 2004, dall'album In Control
 Shake – singolo degli Ying Yang Twins del 2005, dall'album U.S.A. (United State of Atlanta)
  Shake – singolo di Victoria Justice del 2013
Shake – tipo di ballo

Altro 
Shake Edizioni  – cooperativa editoriale cyberpunk
Shake  – programma televisivo andato in onda nel 2004 su Rai 2, condotto da Nina Morić